Floradas na serra pode se referir a:

Floradas na Serra (livro), o livro de Dinah Silveira de Queiroz
Floradas na Serra (filme), com Cacilda Becker (1954)
Floradas na Serra (telenovela), produção da TV Cultura, com Carmen Monegal (1981)
Floradas na Serra (minissérie), produção da TV Manchete, com Carolina Ferraz (1991)

Desambiguação